Vazgeno (; ) foi um vitaxa (pitiaxš ou bidhakhsh, "vice-rei") de Gogarena da família mirrânida. Filho de , vitaxa de Gogarena, sucedeu-o entre 457-470, e talvez em 467 ou 470.

Biografia 

Sua mãe, Anuxuram Arzerúnio, era cunhada do general Maiactes Mamicônio, irmão do asparapetes . Seu pai, Achucha, tendo permanecido refém na corte persa em Ctesifonte, não pode participar da insurreição armênia de 451, liderada por Vardanes II Mamicônio. Após a derrota do exército armênia em Avarair, em 2 de junho de 451, e a subsequente morte de Maiactes Mamicônio em Taique, Achucha viu chegar em Ctesifonte seus sobrinho, , Bassaces e Artaxes Mamicônio.

Enquanto a paz e submissão foi devolvida à Armênia, Achucha conseguiu comprar sua liberdade e de seus sobrinho em 455. Mais tarde, Achucha organizou o casamento de seu filho Vazgeno com Susana, filha de Vardanes II Mamicônio. Após a morte de seu pai, Vazgeno foi para Ctesifonte com o xá sassânida  , abjurar espontaneamente o cristianismo e converter-se ao zoroastrismo. Perozes deu-lhe como segunda esposa uma princesa sassânida. De volta à Armênia, quis forçar sua primeira esposa, Susana, a converter-se, mas ela se recusou e, eventualmente, morreu de abuso por parte de seu marido.

A abjuração de Vazgeno tinha propósito político: buscando favores do rei, obteve seu apoio e sua investidura à conquista do Reino da Ibéria que acreditava ter direitos. Vazgeno invadiu, mas foi derrotado e morto pelo legítimo  .

Notas

Bibliografia 

 

 

 

 

 

Armênios do século V
Casa de Mirranes
Família Mamicônio
Vitaxas de Gogarena
Partas do século V
Vassalos do Império Sassânida